Натуральне число 825
 825 рік до нашої ери
 825 рік нашої ери